Édouard Martin est un nom notamment porté par :
 Édouard Martin (homme politique) (1801-1858), dit Martin de Strasbourg, homme politique français ;
 Édouard Martin (dramaturge) (1825-1866), dramaturge français ;
 Édouard Martin (architecte) (1847-1920), architecte français ;
 Édouard Martin (syndicaliste), (né en 1963) syndicaliste et homme politique français.